Il Gruppo III della Zona Europa (Europe Zone) è il terzo e ultimo livello di competizione della zona Europa/Africa, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2016. I due vincitori sono ammessi al Gruppo II nel 2017.

Nazioni partecipanti

Formula 
Le quindici nazioni partecipanti vengono suddivise in quattro gironi da quattro squadre (uno da tre), in cui ciascuna squadra affronta le altre incluse nel proprio girone (Pool). Le prime in classifica di ciascun girone si qualificano allo spareggio finale, da cui le due nazioni vincenti vengono promosse al Gruppo II.

Pool 
Sede: Tere Tennis Centre, Tallinn, Estonia (Cemento, outdoor)
Periodo: 2-5 marzo 2016

Spareggi promozione

Moldavia vs. Estonia

Irlanda vs. Cipro

Spareggi V-VIII posto

Malta vs. Grecia

Macedonia vs. Montenegro

Spareggi IX-XII posto

San Marino vs. Liechtenstein

Armenia vs. Andorra

Verdetti 
 Promosse al Gruppo II:  -

Voci correlate 
 Coppa Davis 2016 Zona Euro-Africana Gruppo I
 Coppa Davis 2016 Zona Euro-Africana Gruppo II
 Coppa Davis 2016 Zona Euro-Africana Gruppo III - Africa

Collegamenti esterni
 

Europa/Africa III Europa